La palabra reduplicación puede referirse a:

 Reduplicación (lingüística), procedimiento lingüístico usado en derivación y la flexión.
 Reduplicación (retórica), figura retórica de repetición.